I Campionati mondiali di ginnastica artistica 2003 sono stati la 37ª edizione della competizione. Si sono svolti ad Anaheim dal 16 al 24 agosto 2003.

Podi

Uomini

Donne

Risultati (in dettaglio)

Concorso a squadre maschile

Concorso individuale maschile

Corpo libero maschile

Cavallo con maniglie

Anelli

Volteggio maschile

Parallele simmetriche

Sbarra

Concorso a squadre femminile

Concorso individuale femminile

Volteggio femminile

Parallele asimmetriche

Trave

Corpo libero femminile

Medagliere

Collegamenti esterni
 

Campionati mondiali di ginnastica artistica
Ginnastica nel 2003